A10 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
 Autocesta A10, (Hrvatska)